Globin steht für:
 sauerstofftransportierendes oder -bindendes Protein, siehe Globine
 Markenzeichen der ehemaligen Fritz Schulz jun. AG

Siehe auch:
 Cytoglobin
 Neuroglobin